Ожі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Ожі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна